De Ruthenii, ofwel het volk der Roes (volk)
 Meer specifiek het deel der Roes dat zich in het Pools-Litouwse Gemenebest bevond; de voorouders van de huidige Wit-Russen en Oekraïners
 De Oost-Slavische bevolking in Oostenrijk-Hongarije, de huidige West-Oekraïners
 In het huidige spraakgebruik de meest zuidwestelijke groep hiervan, de Roethenen (Karpatië)

Zie ook 

 Roethenië (doorverwijspagina)
 Roetheens (doorverwijspagina)